Leopold Sasko-Kobursko-Kohárský (Leopold František Julius; 31. ledna 1824, Vídeň – 20. května 1884, Vídeň) byl německý princ ze sasko-gothajskou-kohárského rodu.

Život 
Princ Leopold František Julius Sasko-Kobursko-Saalfeldský, vévoda v Sasku, se narodil jako třetí syn Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského a jeho manželky Marie Antonie Koháry de Csábrág.

Leopold byl nejmladší syn a bylo nepravděpodobné, že by zdědil tituly nebo pozemky, a tak vstoupil do armády ve službách rakouského císařství. V jednu chvíli byl Leopold považován za potenciálního manžela pro Isabelu II. Španělskou. To se však vzhledem k odporu Francie a dalších evropských mocností ukázalo jako nereálné. Španělsko bylo dějištěm rivality velmocí po celé období od roku 1815 a všechny velmoci se snažily uplatnit svůj vliv podporou různých kandidátů. Sasko-koburská rodina byla vnímána jako příliš úzce spjatá s britskými zájmy. Koburský vliv se značně rozšířil. Královna Viktorie ve Velké Británii byla Leopoldovou sestřenicí a její manžel princ Albert byl jeho bratrancem. Belgický král Leopold I. byl Leopoldovým strýcem a Leopoldův vlastní bratr Ferdinand byl portugalským králem jakožto manžel královny Marie II. Leopoldovu kandidaturu ve Španělsku využila Francie jako záminku k vyjednání ukvapeného sňatku mezi španělskou královnou Isabelou II. a jejím bratrancem Františkem Španělským a mezi synem francouzského krále Ludvíka Filipa a královninou mladší sestrou.

Později se Leopold setkal s neurozenou Constanze Geigerovou. 12. října 1860 mu ve Vídni porodila syna Franze. O šest měsíců později se s ní Leopold 23. dubna 1861 oženil. 24. července 1862 byl jejich syn jmenován svobodným pánem von Ruttenstein. V tentýž den byla Constanze jmenována svobodnou paní von Ruttenstein. Protože manželství jeho rodičů bylo nerovné (a tedy morganatické), byl Franz vyloučen z nástupnictví sasko-kobursko-gothajsko-kohárského rodu. Franz zemřel bezdětný a svobodný dne 29. srpna 1899.

Princ Leopold zemřel 20. května 1894 v rodné Vídni ve věku 60 let. Pohřben byl ve vévodském mauzoleu Friedhof am Glockenberg v Coburgu.

Vyznamenání 
 Belgie: Řád Leopolda, 3. května 1850
 Ernestinská vévodství: Vévodský sasko-ernestinský domácí řád, březen 1842
 Portugalské království: Řád věže a meče, 19. června 1843

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Narození v roce 1824
Narození 31. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1884
Úmrtí 20. května
Úmrtí ve Vídni
Muži